Looney Tunes Collection : Les meilleures aventures de Porky Pig est un DVD incluant 15 cartoons Looney Tunes et Merrie Melodies avec en vedette Porky Pig. Il est sorti en août 2006.

Liste des cartoons 

Porky Pig